Generation Swine е седми студиен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Оригиналния вокалист Винс Нийл се завръща в групата. След комерсиалния провал на едноименния албум (1994) и последвалото го турне, групата се оказва под натиска на Elektra Records, които искат те да се върнат към успешните си години от 1980-те. Това води до връщането в групата на Нийл. В началото на 1998 г., групата прекратява взаимоотношенията си с Elektra, като следващите албуми издават самостоятелно чрез своя Mötley Records.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, бек вокали
 Томи Лий – барабани, пиано, бек вокали

Допълнителен персонал 
 Джон Кораби – китара, бек вокали
 Дейвид Дарлинг – китара
 Сузи Катаяма – виолончело
 Бенет Салв – аранжимент
 Дейвид Пайх – пиано
 Скот Хъмфри – синтезатор
 Рик Нилсен, Робин Зандър – бек вокали в „Glitter“

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1997 година